Troll (automerk), een Noors automerk
 Troll (band), een Noorse blackmetalband
 Troll (film), een Amerikaanse film uit 1986
 Troll 2, een Italiaans-Amerikaanse film uit 1990
 Troll (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Troll (olie- en gasveld), gigantisch gas- en olieveld in het Noorse deel van de Noordzee
 Troll Platform, een Noors boorplatform op het Troll gasveld 
 Qt Development Frameworks, voorheen Trolltech, een Noors softwarebedrijf

Zie ook 
 Trol (doorverwijspagina)
 Trolls (doorverwijspagina)